ubi (łac.) – „gdzie”
 powszechny dochód podstawowy (ang. Universal Basic Income)
 Ubi – stacja metra w Singapurze
 UBI Banca – włoski bank

Zobacz też 
 Ubi sunt
 Ubisoft (znane także jako Ubi Soft)